Atm abreviació d'Atmosfera (unitat), en física una unitat de pressió 
 ATM, articulació temporomandibular, en odontologia, 
 ATM, sigles del Mode de transferència asíncrona (Asynchronous Transfer Mode en anglès), en telecomunicacions un protocol de xarxa
 Entitats: 
 Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona 
 Autoritat de Transport Metropolità de València
 Autoritat Territorial de la Mobilitat de l'Àrea de Girona
 Autoritat Territorial de la Mobilitat de l'Àrea de Lleida
 Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona
 Autoritat Territorial de la Mobilitat de les Comarques Centrals
 ATM, Gestió del trànsit aeri (Air Traffic Management)